Colette Cassignol (1916-2008), enseignante française de mathématiques ;
Claude Cassignol (1935-2012), combattant durant la guerre d'Algérie ;
Océane Cassignol (2000), nageuse française.
Thomas Cassignol (2001), figurant français et gérant de l'entreprise Drone Project Occitanie.